Newark Castle (Fife), een kasteel in Fife, Schotland
 Newark Castle (Port Glasgow), een kasteel in de buurt van Port Glasgow, Schotland
 Newark Castle (Nottinghamshire), een kasteel in Nottinghamshire, Engeland
 station Newark Castle, station van gelijknamig kasteel in Nottinghamshire, Engeland
 Newark Castle (Selkirkshire), een kasteel in Selkirkshire, Schotland